Пара Янь Цзы / Чжэн Цзе — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Лиза Реймонд / Саманта Стосур — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Общая информация 
Впервые с 1983 года в финале турнира сыграли четыре теннисистки, заявленные на турнир от одной страны. Тогда этой страной были США.

Сунь Тяньтянь, Чжэн Цзе и Янь Цзы до этого уже единожды играли вместе в парном финале турнира WTA — в 2005 году в Хайдарабаде.

Для Пэн Шуай чарлстонский финал становится дебютным на соревнованиях ассоциации.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Титул)
  Динара Сафина /  Катарина Среботник (Четвертьфинал, отказ)

<ol start="5">
 Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун ''(Первый раунд)
 Ваня Кинг /  Ренне Стаббс ''(Второй раунд)
 Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Первый раунд)
 Натали Деши /  Вера Звонарёва ''(Четвертьфинал, отказ)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2007